Кристина Даниэль Валенсуэла (; ) более известная как Кристина Ви — американская актриса, певица и режиссёр дубляжа. Наиболее известна по роли Маринетт в мультсериале Леди Баг и Супер-Кот.

Биография 
Кристина родилась и выросла в пригороде Лос-Анджелеса, городе Норуолк. В детстве она мечтала работать аниматором, но просмотр «Сейлор Мун» вдохновил её на работу в озвучке. Кристина обучалась театральному искусству в Калифорнийском государственном университете Лонг Бич.
Наибольшая популярность к ней пришла благодаря её талантливому озвучиванию Леди Баг в мультсериале "Miraculous"

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Университета штата Калифорния в Лонг-Бич